Az olasz kupa 55. kiírása. A győztes a Parma lett.

Eredmények

Csoportkör

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Második forduló 
A fordulóban csatlakozó csapatok: Bologna, Fiorentina, Lecce, Perugia, Piacenza, Torino, Udinese, Verona.

Nyolcaddöntő 
A fordulóban csatlakozó csapatok: Atalanta, Brescia, Internazionale, Juventus, Lazio, Milan, Parma, Roma.

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Parma nyert, idegenben lőtt góllal (2–2).

Lásd még 
Serie A 2001–2002
Serie B 2001–2002

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa